Суперкубок Фарерських островів з футболу 2021 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 лютого 2021 року між чемпіоном і володарем кубка Фарерських островів ГБ Торсгавн та віце-чемпіоном Фарерських островів НСІ Рунавік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2021
Фарерські острови
2021 у данському спорті